Ашкенази (варианты: Ашкинази, Шкинази, Скинази, Аскенази, Аскназий, Ачкинази и другие) — еврейская фамилия. Происходит от этногеографического понятия Ашкеназ — еврейского названия средневековых германских земель и их еврейского населения, которое, в свою очередь, происходит от одноимённого библейского персонажа. Известные носители:

Ашкенази 
 Ашкенази, Абрам Абрамович (1895—1983) — советский композитор.
 Ашкенази, Ади (род. 1975) — израильская стендапистка и телеведущая.
 Ашкенази, Виктор Абрамович (род. 1940) — переводчик, редактор, сын А. А. Ашкенази.
 Ашкенази, Владимир Давидович (род. 1937) — советский и исландский пианист, дирижёр.
 Ашкенази, Габи (род. 1954) — израильский генерал, начальник генерального штаба ЦАХАЛа (2007—2011).
 Ашкенази, Гога Еркиновна (род. 1980) — казахская предпринимательница.
 Ашкенази, Давид Вульфович (Владимирович) (1915—1997) — советский пианист, концертмейстер и композитор.
 Ашкенази, Дмитрий (род. 1969) — швейцарский кларнетист.
 Ашкенази, Ицхак Лурия (1534—1572) — средневековый каббалист.
 Ашкенази, Израиль Маркович (род. 1917) — живописец и монументалист.
 Ашкенази, Йехуда Леон — израильский раввин.
 Ашкенази, Лиор (род. 1969) — израильский актёр театра и телевидения.
 Ашкенази, Людвик (1921—1986) — чешский писатель и журналист.
  (1890—1954) — раввин.
 Ашкенази, Моисей Мордухович (1913—1941) — живописец и график.
 Ашкенази, Мозес Нафтальевич (?—1887) — русский банкир, в 1869 году основал банкирский дом «Е. Ашкенази».
 Натан из Газы (Ашкенази) (1644—1680) — идеолог лжемессианского движения Шабтая Цви.
 Ашкенази, Сергей Израилевич (род. 1949) — российский кинорежиссёр, сценарист, писатель.
 Ашкенази, Шимон (1866—1935) — польско-еврейский историк, политик и дипломат.
 Ашкенази, Шмуэль (род. 1941) — израильский скрипач.
 Ашкенази, Элиезер бен-Илия (1512—1585) — египетский талмудист, раввин, врач и учёный.
 Ашкенази, Элиезер бен-Соломон (XIX век) — польский издатель сборника «Дибре Хакамим» («Слова мудрых»).
 Ашкенази, Юджин (1845—1903) — ботаник.
 Ашкенази (Эмден), Яаков Бен-Цви — галахический авторитет, противник каббалы.
 Розенталь, Золмен (псевдоним — Ш. Ашкенази; 1889—1959) — бессарабский еврейский писатель, поэт и фольклорист, педагог, редактор, журналист (идиш, иврит).

Ашкинази 
 Ашкинази, Владимир Александрович (1873—1948) — журналист, фельетонист, театральный критик и переводчик. 
 Ашкинази, Зигфрид-Иосиф Григорьевич (1880—1939) — писатель, журналист, музыкальный и театральный критик, социолог, психолог, экономист.
 Ашкинази, Мирьям Савельевна (Зинаида Хаба́лова; 1937—2016) — советский и российский композитор.
 
 Сорбонский, Соломон Самуилович (настоящая фамилия Ашкинази (вариант фамилии — Ашкенази) 1886—1960) — историк, автор трудов по рабочему и профсоюзному движению.

Ачкинази 
 Ачкинази, Игорь Вениаминович (1954—2006) — советский и украинский историк.

Ачкинадзе 
 Ачкинадзе, Александр Шамильевич (род. 1945) — советский и российский учёный-кораблестроитель, специалист в области движителей и рулевых комплексов корабля.

См. также 
 Ашкеназы — название евреев, чьи предки разговаривали на идишe.

Примечания